Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej – popularnonaukowy miesięcznik IPN wychodzący w latach 2000–2011 i od 2017
 Biuletyn IPN „pamięć.pl” – popularnonaukowy miesięcznik IPN wychodzący od roku 2012